Cratere Schaeberle – cratere lunare
Cratere Schaeberle – cratere su Marte